«Расправа» () — американский драматический телесериал премьера состоялась 6 декабря 2019 года на Hulu.

Сюжет 
Кэтрин Харлоу удалось выжить после того, как банда её брата попыталась убить ее очень жестоким способом. Девушка поменяла имя на Дорис Куинн и начала новую жизнь, оставив весь этот кошмар позади. Годы спустя те же преступники похищают племянницу Дорис, пробуждая в ней гнев и желание отомстить во что бы то ни стало. Дорис объявляет войну давним врагам, и лучше бы им не знать, какое наказание она для них готовит…

В ролях

Основной состав 
 Эбигейл Спенсер — Дорис Куинн / Кэтрин Харлоу
 Риз Уэйкфилд — Мэтти
 Мена Массуд — Итан
 Мэдисон Девенпорт — Мередит
 Родриго Санторо — Джоэл Келли
 Дэвид Дастмалчян — Джонсон
 Рори Кокрейн — Берт Харлоу

Второстепенный состав 
 Рон Перлман — Грэм

Список эпизодов

Производство

Разработка 
2 июня Hulu закрыл сериал после одного сезона.

Съемки

Кастинг

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году